Трауттмансдорф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Траутмансдорфы — австрийский графский и княжеский род, происходивший с юга Тироля.
 Трауттмансдорф, Фердинанд (род. 1950) — посол Австрии в Праге, представитель вельможного рода Траутмансдорфов.
 Трауттмансдорф, Фердинанд фон (1749—1827) — австрийский государственный деятель из рода Траутмансдорфов.
 Трауттмансдорф-Винсберг, Мария-Таддеус фон (1729—1819) — австрийский куриальный кардинал.

См. также 
 Траутмансдорф-ин-Остштайермарк — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.